Йошка́р-Ола́ — топоним.
 Йошкар-Ола — город в России, столица Республики Марий Эл.
 Йошкар-Ола — городской округ в Республике Марий Эл.
 Йошкар-Ола — аэропорт города Йошкар-Ола.
 Йошкар-Ола — станция Горьковской железной дороги на 105 км участка Зелёный Дол — Яранск в городе Йошкар-Ола.
 Йошкар-Ола — банк в Йошкар-Оле.
 Йошкар-Ола — астероид главного пояса астероидов, названный в честь города Йошкар-Ола.
 Йошкар-Ола — городской еженедельник.